O córrego Alto Monjolinho é um curso de água do estado de São Paulo. Passa pelo município de São Carlos.

Alto Monjolinho, Córrego
Alto Monjolinho